Ženská čtyřhra US Open 2016 probíhala na přelomu srpna a září 2016. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl švýcarsko-indický pár Martina Hingisová a Sania Mirzaová, jehož členky ukončily v srpnu 2016 deblové partnerství. Hingisová nastoupila s Američankou Coco Vandewegheovou, aby v semifinále podlehly turnajovým jedničkám Garciaové s Mladenovicovou. Spoluhráčkou Mirzaové se stala česká hráčka Barbora Strýcová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách stejných Francouzek.

Vítězem se stal dvanáctý nasazený pár složený z domácí Bethanie Mattekové-Sandsové a Češky Lucie Šafářové, který ve finále udolal turnajové jedničky z Francie Caroline Garciaovou a Kristinu Mladenovicovou po třech setech s konečným výsledkem 2–6, 7–6 a 6–4. Utkání zahájily lépe francouzské tenistky, které rychle ovládly první set a ve druhém za stavu 5–4 na gemy podávaly na vítězství v turnaji. V něm však tíhu okamžiku neunesla servírující Garciaová, čistou hrou přišla o servis – první ztracený Francouzek v celém utkání –, a následně dvojice ztratila závěrečný tiebreak. Na začátku třetího setu pak dvanácté nasazené brejkly soupeřky a utkání doservírovaly do zdárného konce.

Obě vítězky si tak po triumfu na Australian Open 2015 a French Open 2015 připsaly třetí společnou grandslamovou a šestou celkovou trofej ze čtyřhry. Pro Mattekovou-Sandsovou to byl dvacátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Šafářovou pak desátý takový.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu šťastná Šafářová uvedla: „Nevěřím tomu co se stalo. Není to jednoduchý rok, proto je tenhle titul skvělý. Mám výtečnou parťačku, deblistku i singlistku, a to je základ úspěchu.“ Spoluhráčka Matteková-Sandsová po finále konstatovala: „Pro mě je tohle hodně emotivní, obzvlášť po těch zdravotních problémech, které jsem letos měla. Tyhle výsledky jsou pro mě neuvěřitelné. Tohle je nejlepší grandslam. Hrát na centrkurtu Arthura Ashe pod zataženou střechou, tak to je úžasný úspěch, kterého jsme dosáhly.“

Každá z vítězek si do žebříčku WTA připsala 2 000 bodů a dvojice si rozdělila částku 625 000 dolarů.

Nasazení párů 

  Caroline Garciaová /  Kristina Mladenovicová (finále)
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
  Tímea Babosová /  Jaroslava Švedovová (3. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (3. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Martina Hingisová /  Coco Vandewegheová (semifinále)
  Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
  Julia Görgesová /  Karolína Plíšková (3. kolo)
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (1. kolo)
  Vania Kingová /  Monica Niculescuová (3. kolo)
  Sü I-fan /  Čeng Saj-saj (3. kolo)
 ''' Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (vítězky)
  Andreja Klepačová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Darija Juraková /  Anastasia Rodionovová (2. kolo)
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (2. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

US Open 2016